Hausrath ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hausrath (1837–1909), protestantischer Theologe und Schriftsteller
 August Hausrath (1865–1944), deutscher Klassischer Philologe
 Daniel Hausrath (* 1976), deutscher Schachspieler
 Hans Hausrath (1866–1945), deutscher Forstwissenschaftler und Historiker
Siehe auch:
 Haus Rath
 Hausrat